Хизкия может означать:
 Хизкия — царь Иудеи.
 Хизкия — повстанец.

См. также 
 Медини, Хаим Хизкиягу
 Хизкил